Ceremonia zakończenia Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 – odbyła się na narodowym stadionie w Pekinie znanym także jako Ptasie gniazdo. Głównym zarządzającym był Zhang Yimou.

Na olimpiadzie wystąpili muzycy z różnych krajów 
 Chińska Republika Ludowa – Wei Wei, Sun Nan, Han Hong
 Wielka Brytania – Leona Lewis, Led Zeppelin, Jimmy Page, David Beckham, Elspeth Hanson Kwesi Edman
 Hongkong – Andy Lau, Emil Chau, Jackie Chan, Karen Mok, Kelly Chen, Joey Yung Nicolas Tse
 Singapur – Stefanie Sun
 Korea Południowa – Rain
 Taiwańscy Amerykanie – Leehom Wang
 Orchestra muzyka została napisana przez niemieckiego kompozytora filmowego Klausa Badelta we współpracy z chińskim dyrektorem muzycznym Bianem Liunianem.

Ceremonia 
Podczas ceremonii odbyło się przekazanie gry z Pekinu do Londynu. Burmistrz Pekinu Guo Jinlong przekazał flagę olimpijską burmistrzowi Londynu Borisowi Johnsonowi.

Zobacz też 
 Ceremonia otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008